Барсина (старогрчки: Βαρσίνη, -{Barsine}-) може да се односи на следеће историјске личности:

 Барсина, кћи битинијској сатрапа Артабаза, супруга Мемнона Рођанина и Александра Великог.
 Барсина (или Статејра), кћи Дарија III, супруга Александра Великог.